Texarkana puede referirse a:
Texarkana (Arkansas), ciudad ubicada en el condado de Miller, estado estadounidense de Arkansas; 
Texarkana (Texas), ciudad en el condado de Bowie, estado estadounidense de Texas; 
Área metropolitana de Texarkana, que incluye a ambas ciudades; 
 Texarkana, una ciudad post-apocalíptica de ficción en Cántico por Leibowitz de Walter M. Miller, Jr.; 
 Texarkana es mencionada en la canción Cottonfields; 
 Texarkana  es una canción de R.E.M., con Mike Mills en la voz principal; o
 Texarkana Baby es una canción escrita por Fred Rose.